Dark může být:

anglicky: tmavý, temný, tma, temno, tajemný, ponurý

hudební pojmy
dark ambient – odnož ambientní hudby
dark metal – hudební styl, odnož metalu

hudební skupiny
Dark Gamballe – česká hudební skupina
Dark Moor – španělská hudební skupina
Dark Tranquillity – švédská hudební skupina

počítačové a internetové hry
Dark Elf – česká internetová strategická hra
Dark Forces – počítačová hra
Dark Seed – počítačová hra

příjmení osob
Angel Dark – slovenská pornoherečka a modelka

seriály

filmy
The Dark Knight, česky Temný rytíř, americký film z roku 2008

Externí odkazy